A Élan foi uma revista portuguesa.

História 
Publicou-se entre Janeiro de 1987 e Setembro de 1990. Propriedade da Editora Ímpeto, a revista, revolucionária para a época, era considerada "a Playboy dos socialistas" por ter a sua sede em Lisboa, nas instalações da CEIG, cooperativa formada por militantes do PS. Mas o projecto pertencia, de facto, a João Tito de Morais, Francisco Calheiros e Alexandre Pais, este também como director da publicação, e aos dois sócios maioritários do Correio da Manhã, Carlos Barbosa e Vítor Direito. 

Entre os colaboradores da revista podiam encontrar-se nomes como Afonso Praça, Ana Maria Lucas, Manuel Falcão, José Rocha Vieira, Manuel Arouca, José Alberto Braga, Paula Mateus, Luís Pinheiro de Almeida, Teresa Pais, Fátima Raposo, Pedro Caldas, Cristina Arvelos, Carlos Castro, Isabel Laginhas, Neves de Sousa ou Martinho de Castro.

Na revista apareceram, em fotos sensuais, nomes como Gin, Isabel Mota, Laura Diogo ou Lídia Franco.

Revistas extintas de Portugal
Revistas em português